Es gibt drei Gutenberg-Preise:

 den Gutenberg-Preis der Stadt Mainz und der internationalen Gutenberg-Gesellschaft, siehe Gutenberg-Gesellschaft
 den Gutenberg-Preis der Stadt Leipzig
 den Gutenberg Research Award des Gutenberg Forschungskollegs der Universität Mainz (seit 2012)